Harbor Lights oder Harbour Lights (englisch für ‚Hafenlichter‘) steht für:

 Harbor Lights (Lied), Lied von Hugh Williams und Jimmy Kennedy (1937)
 Harbor Lights (Drama), Theaterstück von Norman Vane (1956)
 Harbor Lights (1963), amerikanisch-puerto-ricanischer Spielfilm von Maury Dexter 
 Harbor Lights (Album), Musikalbum von Bruce Hornsby (1993)
 Harbor Lights (Band), US-amerikanische Band 
 Harbour Lights (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1999 bis 2000) 
 The Harbour Lights (1914), britischer Stummfilm von Percy Nash 
 The Harbour Lights (1923), britischer Stummfilm von Tom Terriss